Osoby o nazwisku Halski
 Czesław Halski (1908–2001), poeta, pisarz, spiker radiowy, krytyk muzyczny, kompozytor, biograf
 Eugeniusz Halski (1902–1983), doktor praw, sędzia, oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej, brat Stefana
 Karol Halski (1902–1983), pedagog, polonista, historyk
 Olgierd Halski, fikcyjna postać z serialu sensacyjnego Ekstradycja
 Stefan Halski (1893–1983), oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej, brat Eugeniusza

 Inne
 Halski na tropie – polski serial kryminalno-sensacyjny